

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Poniatowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Poniatowice – kolonia wsi Poniatowice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica